Фестиваль блюза в Бате (1969), Фестиваль блюза и прогрессивной музыки в Бате (1970) () — музыкальный фестиваль, проводившийся с 1969 по 1970 гг. в городе Бат, Англия.

Список исполнителей (1969)

28 июня, суббота 
 Just Before Dawn
 Liverpool Scene
 Principal Edwards Magic Theatre
 Deep Blues Band
 Champion Jack Dupree
 Taste
 Colosseum
 «Walking in the Park»
Сет-лист неполный
 Chicken Shack
 Джон Мейолл
 Рой Харпер
 Blodwyn Pig
 «Cat's Squirrel»
 «Same Old Story»
Сет-лист неполный
 Fleetwood Mac
 «So Many Natural Ways»
 «Red Hot Mama»
Сет-лист неполный
 Keef Hartley Band
 The Nice
 «Karelia Suite»
 «She Belongs to Me»
Сет-лист неполный
 Ten Years After
 «I Woke Up This Morning»
 «Good Morning Little Schoolgirl»
 «I'm Going Home»
Сет-лист неполный
 Edgar Broughton Band
 «Out Demons, Out!»
Сет-лист неполный
 Led Zeppelin
 «Train Kept A-Rollin'» 
 «I Can't Quit You Baby»  
 «Dazed and Confused»  
 «White Summer»/«Black Mountain Side»  
 «You Shook Me»
 «How Many More Times»
 «Communication Breakdown»

Список исполнителей (1970) 
Группы Pink Fairies и Hawkwind бесплатно выступили у ворот фестиваля 27 и 28 июня.

27 июня, суббота 
 Formerly Fat Harry
 Maynard Ferguson Big Band
 Keef Hartley Band
 «The Halfbreed»
Сет-лист неполный
 Донован
 Джо Джаммер
 Fairport Convention
 Colosseum
 It’s a Beautiful Day
 «Don and Dewey»
 «White Bird»
 «Hoedown»
 «It Comes Right Down to You»
 «Soapstone Mountain»
 «Essence of Now»
 «Time Is»
 «Bulgaria»
 Steppenwolf
 «Sookie Sookie»
 «Hoochie Coochie Man»  
 «Tighten Up Your Wig»  
 «Monster»  
 «Screaming Night Hog»  
 «From Here to There Eventually» 
 «Corrine, Corrina»  
 «Hey Lawdy Mama»  
 «The Pusher»
 «Born to Be Wild»
 «Magic Carpet Ride»

28 июня, воскресенье 
 Джонни Винтер
 «Guess I'll Go Away»  
 «Rock and Roll, Hoochie Koo»  
 «Mama Talk to Your Daughter» 
 «Prodigal Son»
 «Rollin' and Tumblin'»  
 «Black Cat Bone»  
 «Have You Ever Been Mistreated»  
 «Good Morning Little Schoolgirl»  
 «Johnny B. Goode»
 «Mean Town Blues»
 «Eyesight to the Blind»
 Pink Floyd
 «Green Is the Colour»
 «Careful with That Axe, Eugene»
 «A Saucerful of Secrets»
 «Set the Controls for the Heart of the Sun»
 «Atom Heart Mother»
 Джон Мейолл
 «It Might as Well Be Raining»
 «I Might Catch Up With You»  
 «No Place to Go»  
 «Crazy Woman»  
 «My Pretty Girl»  
 «What's Wrong Now»
 Canned Heat
 «Roll Me Baby»  
 «Reefer Blues»  
 «Something's Gotta Go»  
 «Pulling Hair Blues»
 «Human Condition»
 «Future Blues»  
 «Dollar Blues»  
 «So Sad (The World's in a Tangle)»  
 «Let's Stick Together»  
 «We Like to Boogie»  
 «Shake, Rattle and Roll»
 «You Never Miss the Water Til the Well Runs Dry»
 Джо Джаммер
 Донован
 «Waiting to Be Reborn»  
 «Hey Gyp (Dig the Slowness)»  
 «There Is a Mountain»
 «Wherever You Want Me»
 «Sunshine Superman»  
 «To Sing for You»  
 «Mellow Yellow»  
 «Catch the Wind»  
 «Hurdy Gurdy Man»  
 «There Was an Old Lady»  
 «Riki Tiki Tavi»  
 «Season of the Witch» 
 Frank Zappa and the Mothers of Inventions
 «Bringing in the Sheaves»
 «Wonderful Wino»  
 «Concentration Moon»  
 «Mom & Dad»  
 «The Air»  
 «The Dog Breath Variations»  
 «Mother People»  
 «You Didn't Try to Call Me»  
 «Agon»  
 «Call Any Vegetable»  
 «The Star-Spangled Banner»
 «The Little House I Used to Live In»
 «The Mud Shark»  
 «Holiday in Berlin»  
 «Cruising for Burgers»  
 «King Kong»
 «Igor's Boogie»
 Сантана
 «Se a Cabo»  
 «Black Magic Woman»  
 «Gypsy Queen»  
 «Jin-Go-Lo-Ba»  
 «Oye Como Va»  
 «Incident at Neshabur»  
 «Toussaint L'Overture»  
 «Evil Ways»  
 «Persuasion»  
 «Soul Sacrifice»  
 «Gumbo»  
 The Flock
 «Clown»
 «Tired of Waiting for You»
 «Big Bird»
Сет-лист неполный
 Led Zeppelin
 «Immigrant Song» (дебютное исполнение)
 «Heartbreaker»
 «Dazed and Confused»
 «Bring It on Home»
 «Since I've Been Loving You»
 «Thank You»
 «That's the Way» (дебютное исполнение)
 «What Is and What Should Never Be»
 «Moby Dick»
 «How Many More Times»
 «Whole Lotta Love»
 «Communication Breakdown»
 «Long Tall Sally»
 «Say Mama» / «Johnny B. Goode» / «That's All Right» / «Long Tall Sally»
 Hot Tuna
 «Baby What You Want Me to Do» 
 «Come Back Baby»  
 «Whatever the Old Man Does Is Always Right»  
 «Up or Down»  
 «Star Track»  
 «Emergency»  
 «You Wear Your Dresses Too Short»

29 июня, понедельник 
 Кантри Джо Макдональд
 «Here I Go Again»  
 «Silver and Gold»  
 «Not So Sweet Martha Lorraine»  
 «For No Reason»  
 «Balancing on the Edge of Time»  
 «Ring of Fire»  
 «Roll on Columbia»  
 «Flying High»  
 «Freedom»  
 «Maria» 
 «The “Fuck” Cheer»  
 «I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag»  
 «Jean Desprez»  
 «The “Fuck” Cheer»
 Jefferson Airplane
 Из-за сильного ветра и дождя выступление группы было прекращенно после 55 минут.
 «Volunteers»
 «Somebody to Love»
 «The Other Side of This Life»
 «Won't You Try/Saturday Afternoon»
 «3/5 of a Mile in 10 Seconds»
 «Rock Me Baby»
 «The Ballad of You and Me and Pooneil»
 The Byrds
 «It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)»  
 «Ballad of Easy Rider»
 «Willin'»  
 «Soldiers Joy»  
 «Goin' Back»  
 «My Back Pages»
 «B.J. Blues»
 «Baby What You Want Me to Do»  
 «Drug Store Truck Drivin' Man»  
 «You Don't Miss Your Water»  
 «Jesus Is Just Alright»  
 «Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)»  
 «Mr. Tambourine Man»  
 «Eight Miles High»  
 «Mary Don't You Weep»  
 «Black Mountain Rag»  
 «Just a Season»  
 «Amazing Grace»  
 «So You Want to Be a Rock 'n' Roll Star»  
 «You Ain't Goin' Nowhere»  
 «Old Blue»  
 «Wasn't Born to Follow»  
 «Glory, Glory»
 «Take a Whiff (on Me)»
 Доктор Джон

Примечания 

1970 год в музыке
Контркультура 1960-х годов
Музыкальные фестивали Великобритании
Культура Бата